Édouard Le Roy peut désigner :
 Édouard Le Roy (1870-1954), un philosophe français ;
 Édouard Le Roy (1847-1919), un homme politique français.